Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Champaign () :
Comté de Champaign, situé dans l'État de l'Illinois ;
Comté de Champaign, situé dans l'État de l'Ohio.